procedure voor het verkrijgen van een instapkaart
zich voor een reis aanmelden bij een OV-chipkaartlezer